Little York kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Little York (Illinois)
Little York (Indiana)